Короте́ев (Короте́ева) — русская фамилия. Известные носители:

Коротеев 
 
 Коротеев, Александр Дмитриевич (1912—1980) — генерал-майор инженерных войск, заместитель Командующего Дальневосточным военным округом по строительству и расквартированию войск, заслуженный строитель РСФСР.
 Коротеев, Алексей Васильевич (род. 1954) — специалист в области кардиохирургии, доктор медицинских наук.
 Коротеев, Алексей Михайлович (1900 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 
 Коротеев, Борис Яковлевич (1946—1997) — российский театральный художник.
 
 Коротеев, Виктор Алексеевич (1937—2021) — советский геолог, академик РАН (1992).
 Коротеев, Владимир Константинович (род. 1955) — советский альпинист, покоритель Эвереста.
 Коротеев, Геннадий Владимирович (род. 1964) — заслуженный тренер России по хоккею с шайбой, директор СДЮШОР (Воскресенск).
 Коротеев, Глеб Васильевич (1925—2018) — звукорежиссёр Рижской киностудии.
 Коротеев, Денис Геннадьевич (род. 1983) — российский хоккеист, нападающий ХК «Химик» Воскресенск.
 Коротеев, Евгений Васильевич — дирижёр-хормейстер Ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО, заслуженный артист России.
 Коротеев, Иван Васильевич (1914—1936) — пограничник-герой, погибший во время советско-японского вооружённого приграничного конфликта 1936 г.
 Коротеев, Игорь Евгеньевич — украинский физик, доктор наук (1994), специалист в области электроники.
 Коротеев, Константин Аполлонович (1903—1953) — генерал-полковник, Герой Советского Союза (1945).

Коротеева 
 Коротеева, Елена Ивановна — доктор педагогических наук (2006), член-корреспондент Российской Академии образования.
 Коротеева, Мария Михайловна (род. 1981) — российская легкоатлетка, участница Олимпиады-2004.
 Коротеева, Наталья Николаевна — доктор исторических наук, специалист в области истории аптечного дела в России.
 Коротеева, Татьяна Владимировна — доктор медицинских наук, специалист в области физиологии женщин, профессор РУДН.

См. также 
 Коротаев
 Каратаев
 Каратеев, Михаил Дмитриевич